Wilsonia, een geslacht zangvogels uit Noord-Amerika;
Wilsonia, een geslacht planten uit de windefamilie.